Позо Бланко има више значења:

 Позо Бланко, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Позо Бланко (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позо Бланко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Бланко, Естасион Позо Бланко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо Бланко (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позо Бланко (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позо Бланко (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Позо Бланко (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Позо Бланко (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Позо Бланко (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Бланко (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Бланко (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Бланко (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Бланко (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Бланко (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Бланко, Ел Ретиро (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику